Les Roquevillard, film français réalisé par Julien Duvivier, sorti en 1922
Les Roquevillard, film français réalisé par Jean Dréville, sorti en 1943